Sally Yeh – cantante cinese
 Yeh Jiunn-rong – politico taiwanese
 Yeh Su-chuan – ex cestista taiwanese